Faraba (Kati), gemeente in Mali
 Faraba (Kéniéba), gemeente in Mali